Клаудия Аменгуаль Пусейро (; 7 января 1969, Монтевидео)
уругвайская , , .

Биография 
Окончила юридический факультет Республиканского университета Уругвая. Получила степень бакалавра гуманитарных наук факультета гуманитарных наук там же. В 2003 году, получив стипендию, отправилась в Испанию, для продолжения обучения в Мадридском университете Комплутенсе.

С 2010 года является профессором литературного перевода Республиканского университета Уругвая.

Занимается журналистикой и социокультурной лингвистикой. Является постоянным обозревателем журнала Galería de Busca, сотрудничает с различными зарубежными изданиями.

В 2007 году была выбранной одной из самых выдающихся писателей Латинской Америки в рамках всемирной книжной выставки в Боготе. Является членом группы Богота39.

Творчество 
Дебютировала в 1997 году.

Автор романов и сборников рассказов, некоторые из которых были награждены на литературных конкурсах, переведены и опубликованы в антологиях в Уругвае, Мексике, Перу, Колумбии, Аргентине, Испании, Франции и Германии.

Основные темы произведений: социальное лицемерие, рутина, страх перемен, насилие, пороки общества, жажда потребления и материального благополучия.

Награды 
 Премия Сор Хуана Инес де ла Крус (2006)
 Премия Книжного легиона, присуждаемая Книжной палатой Уругвая.

Избранные произведения 
 La rosa de Jericó, Montevideo 2000, ​ISBN 9974-670-10-1​
 El vendedor de escobas Montevideo 2002, ​ISBN 9974-49-282-3​
 Desde las cenizas, Montevideo 2005, ​ISBN 9974-95-076-7​
 Más que una sombra, Montevideo 2007, ​ISBN 978-9974-95-152-5​
 Nobleza obliga, Montevideo 2009, ​ISBN 978-9974-670-58-7​
 Falsas ventanas, Montevideo 2011, ​ISBN 978-9974-95-477-9​.
 El rap de la morgue y otros cuentos, Miami, 2013, ​ISBN 978-0-615-90088-9​
 Cartagena, Montevideo 2015, ​ISBN 978-9974-723-61-0​
 El lugar inalcanzable, Montevideo 2018, ​ISBN 978-9974-888-31-9​.
 Juliana y los libros. Montevideo 2020, ​ISBN 978-9974-903-63-0​.

Примечания

Ссылки 
 Claudia Amengual

Эссеисты Уругвая
Выпускники Республиканского университета (Уругвай)
Лауреаты литературных премий